Курганский — русская фамилия. Известные носители:

 Курганский, Валентин Антонович (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Курганский, Андрей Викторович (род. 1961) — исполняющий обязанности президента ФК «Металлург» (Украина).
 
 Курганский, Николай Алексеевич (род. 1961) — советский и казахстанский футболист, нападающий, двукратный серебряный призёр чемпионата Казахстана.
 Курганский, Сергей Витальевич (1965—2019) — российский композитор, поэт, певец, ведущий—конферансье, вокалист, рокер, заслуженный артист России.